Леберн () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Гренхен.

Округ входит в кантон Золотурн. Занимает площадь 117,34 км². Население 42 651 чел. Официальный код — 1107.

Коммуны округа 

Округа кантона Золотурн